Нагорода Болдріджа — нагорода на честь колишнього Секретаря Комітету комерції і торгівлі США Малкольма Болдріджа. Офіційна назва — «Національна нагорода якості Малкольма Болдріджа». Мета цієї нагороди — стимулювати організації до вивчення якості своїх товарів та послуг і переходу до безперервного покращення якості.

Нагороджені

Baldrige Award Recipients

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Економічні нагороди